Чалая — женская форма фамилии .

Известные носители:
 Чалая, Зинаида Акимовна (1899—1971) — советский литературный деятель: поэтесса, драматург, театровед.
 Чалая, Ирина Трофимовна (1914—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Чалая, Татьяна Валерьевна (род. 1976) — российская спортсменка (бокс, кикбоксинг), заслуженный мастер спорта по кикбоксингу (2000) и боксу (2003).

 Адамчук-Чалая, Надежда Ивановна (род. 1970) — украинский биолог, космонавт.

Топоним  
 Чалая (река) — приток реки Омелич.